Deutscher Hof steht für:

 Deutscher Hof, eine Fraktion in der Frankfurter Nationalversammlung

Gasthäuser:
 Deutscher Hof (Bad Mergentheim)
 Deutscher Hof (Finsternthal)
 Deutscher Hof (Frankfurt am Main)
 Deutscher Hof (Nürnberg)

Siehe auch:
 Deutschhof